Livezi (Bacău) ;
 Livezi (Vâlcea) ;